HMS Lotus — назва двох бойових кораблів Королівського військово-морського флоту Великої Британії.

 HMS Lotus (K93) - корвет типу «Флавер». Збудований у 1942 році. Того ж року переданий ВМС Франції, де отримав назву «Commandant d'Estienne d'Orves». На службі до 1947 року. У 1951 році проданий на злам.
 HMS Lotus (K130) - корвет типу «Флавер». Спочатку мав назву «HMS Phlox», але був перейменований після того, як попередній «Лотус» був переданий Франції. На службі протягом 1942-1947 років, після чого проданий на злам

Кораблі ВМС Великої Британії